

Hydronyme 
 Le Moignans est une rivière des Dombes qui se jette dans la Chalaronne, sous-affluent du Rhône par la Saône.

Commune 
 Saint-Trivier-sur-Moignans – autrefois « Saint-Trivier-en-Dombes », son ancien nom – est une commune française, chef-lieu de canton de l'Ain, située à  au sud-est de Mâcon.